En sport, la Commission nationale d'arbitrage peut désigner :
 la Commission nationale d'arbitrage de hockey sur glace ;
 la Commission nationale d'arbitrage d'escrime.

Homonymie